Die Lupe bezeichnet:

 Die Lupe (Braunschweig), ein ehemaliges Programmkino in Braunschweig
 Die Lupe (Filmverleih), einen deutschen Filmverleih
 Die Lupe (Zeitschrift), Briefmarkenmagazin der Schweizerischen Post

Siehe auch:
 Lupe (Begriffsklärung)